Marysville (Califórnia)
 Marysville (Iowa)
 Marysville (Kansas)
 Marysville (Michigan)
 Marysville (Ohio)
 Marysville (Pensilvânia)
 Marysville (Washington)

Ou ainda:
 North Marysville

Desambiguações de topônimos